Doosschildpadden zijn schildpadden die zich geheel in hun schild kunnen terugtrekken, zonder dat de kop, staart en poten zichtbaar zijn. Er zijn twee geslachten die doosschildpadden worden genoemd, maar ze behoren tot verschillende families en komen voor in andere delen van de wereld. Het betreft de geslachten Terrapene uit Amerika en Cuora uit Azië.

Schildpadden